Gürman ist der Familienname folgender Personen:
 Nafiz Gürman (1883–1966), türkischer General
 Öykü Gürman (* 1982), türkische Filmschaffende